Маратон — топоним. Может означать:

  — городок в штате Айова, США.
  — городок и графство в штате Висконсин, США.
  — городок в штате Нью-Йорк, США.
  — городок в канадской провинции Онтарио.
  — городок в штате Техас, США.
  — городок на островах на юге штата Флорида, США.
 Маратон (округ) — округ в штате Висконсин, США.
  — бухта залива Петалия.
  — бухта острова Эгина в заливе Сароникос.
 Маратон (озеро) — озеро.
  — мыс.

См. также 
 Марафон (значения)
 Marathon